Wakacje z duchami – powieść Adama Bahdaja
 Wakacje z duchami – polski serial telewizyjny